Guamal es el nombre de varios municipios colombianos:

 Guamal, en el departamento del Magdalena;
 Guamal, en el departamento del Meta.